«Письма к живым» — советский художественный фильм режиссёра Валентина Виноградова, снятый в 1964 году. Премьера состоялась 5 марта 1965 года. Прообраз главной героини фильма — Вера Хоружая, белорусская коммунистка-подпольщица.

Сюжет 
После окончания второй мировой войны в камере казнённой фашистами партизанки Вероники Корчевской находят письма — итог её героической жизни.

В ролях 
 Светлана Макарова — Вероника Ивановна Корчевская
 Астрида Кайриша — Ольга
 Валентин Никулин — Валентин
 Павел Махотин — Павел
 Валентина Кибардина — мать Вероники
 Григорий Гай — чекист
 Николай Прокопович — комиссар госбезопасности Латышев
 Стефания Станюта
 Лена Гутник
  — предатель
 Янукас Видицкас — эпизод
 Мария Зинкевич — эпизод
 Владимир Дробышевский — эпизод
 Владимир Кудревич — эпизод
 Александр Михайлов — эпизод
 Александр Роговин — эпизод
 Галина Дядюля — эпизод (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Алесь Кучар
 Режиссёр постановщик: Валентин Виноградов
 Операторы: Михаил Ардабьевский, Александр Княжинский
 Художник постановщик: Юрий Альбицкий
 Композитор: Леонид Афанасьев
 Режиссёр: Юрий Филин
 Звукооператоры: Михаил Лазарев, Константин Бакк
 Художники-гримёры: Б. Егоров, Л. Емельянов
 Художник по костюмам: А. Грибова
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: Л. Аквёненко
 Художник: И. Коваленко
 Музыкальный оформитель: И. Лазарев
 Редактор: К. Губаревич
 Оркестр государственного комитета по кинематографии:
 Дирижёр: Г. Гамбург
 Директора картины: С. Тульман, Т. Ковалёва

Посвящение 
Фильм этот не биография одного человека. Героиня фильма ровесница тех, кто тридцать лет тому назад молодым вступил в нашу жизнь. Она никогда не считала подвигом то, что делала. Коммунизм был для неё не только убеждением, а целью и оправданием всей её жизни.
Коммунистке, дочери белорусского народа ВЕРЕ ХОРУЖЕЙ посвящаем…

Награды 
 1965 — Диплом за исполнение женской роли (С. Макарова) КФ республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии.

Интересные факты 
 Вероника Корчевская () — один из псевдонимов Веры Хоружей.

Примечания

Литература 
 Михалева В. - «Письмо к живым» (Худож. фильм. Режиссер В. Виноградов) // Советская Молдавия, 23 февраля 1965

Фильмы СССР 1964 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Валентина Виноградова
Фильмы о Великой Отечественной войне